Райграс (, , ,  «ржаная трава») — название, которое может относиться:
 к растениям из рода  семейства Злаки; например, в садоводческой литературе два наиболее известных вида этого рода, Плевел многоцветковый и Плевел многолетний, обычно называют соответственно Райграс многоцветковый и Райграс многолетний;
 к растениям из рода  семейства Злаки; русское название этого рода иногда указывается как Райграс.

Примечания

Ссылки
 Лашкарев А. Ю. Иллюстрированная классификация главнейших сортов луговых трав : с кратким описанием каждой травы в отдельности: 18 хромолитографических таблиц. - Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, 1898.